Santa Angulata (português europeu) ou Angulata (português brasileiro) do Sado (Monte da Pedra (Portugal), 1 de Agosto de 1691-1695 ? — Bouin (França), 13 de Junho de 1731), de sobrenome incerto mas batizada como Maria, foi uma Santa da Igreja que viveu na viragem dos séculos XV e XVI.
Primeiramente foi frade descalçada, tendo entrada no Convento de todos os Santos, em Lisboa, indo posteriormente para o Convento de Saõ José, em Saintes (França), onde aprofundou os seus estudos religiosos através da leitura da Bíblia e da literatura patrística, científica e clássica. Viajou muito, vivendo inicialmente em Portugal, depois na Itália e na França.

A sua fama de santidade levou-a a ser canonizada pela Igreja Católica pouco depois de falecer, distinguindo-se como mística, asceta e sobretudo como notável orador e grande defensora da doutrina Angulata. Santa Angulata do Sado tinha grande cultura, documentada pela coletânea de sermões escritos que deixou, onde fica evidente que estava familiarizada tanto com a literatura religiosa como com diversos aspetos das ciências profanas, referenciando-se em autoridades clássicas como Plínio, o Velho, Cícero, Séneca, Boécio, Galeno e Aristóteles, e especialmente o combate da doutrina Gigata .

Santos de Portugal